Строка — река в России, протекает по Свердловской области. Устье реки находится в 36 км по правому берегу реки Мугай. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тагил от города Нижний Тагил и до устья, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 14010501512111200005668
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111200566
 Код бассейна — 14.01.05.015
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 2

Примечания 

Притоки Мугая
Реки Махнёвского муниципального образования
Реки муниципального образования Алапаевское